Woermann ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Woermann (1847–1911), deutscher Kaufmann, Reeder und Politiker (Sohn von Carl Woermann)
 Ascan Woermann (1901–1969), deutsch-namibischer Kaufmann
 Carl Woermann (1813–1880), deutscher Kaufmann und Reederei-Gründer
 Carl Woermann (Farmer) (1886–1950), Farmer in Deutsch-Südwestafrika (Sohn von Adolph Woermann)
 Detlev Woermann (1949–2018), deutscher Kaufmann und Mitinhaber von C. Woermann
 Eduard Woermann (1863–1920), deutscher Kaufmann und Reeder (Sohn von Carl Woermann)
 Eduard Woermann (Mineraloge) (1929–2008), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer
 Emil Woermann (1899–1980), deutscher Landwirtschaftswissenschaftler
 Erich Woermann (1904–1975), deutsch-namibischer Kaufmann (Sohn von Eduard Woermann)
 Erna Woermann, deutsche Kauffrau
 Ernst Woermann (1888–1979), deutscher Diplomat und SS-Standartenführer (Sohn von Karl Woermann)
 Gertrud Woermann
 Günther Woermann (1900–1967), deutscher Ingenieur, Industriemanager und Metallwarenfabrikant
 Hedwig Jaenichen-Woermann (1879–1960), deutsche Bildhauerin, Malerin und Kunstgewerblerin (Tochter von Adolph Woermann)
 Heinrich Woermann (1919–2015), deutscher Kaufmann und Reeder
 Ingo Woermann, namibischer Kaufmann (Sohn von Konrad Woermann)
 Jesko Woermann, namibischer Kaufmann (Sohn von Konrad Woermann)
 Karl Woermann (1844–1933), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor (Sohn von Carl Woermann)
 Konrad Woermann (1931–2017), namibischer Kaufmann (Sohn von Kurt Woermann)
 Kurt Woermann (1888–1951), deutsch-namibischer Kaufmann und Reeder (Sohn von Adolph Woermann)
 Marie Woermann (1851–1942), deutsche Malerin und Grafikerin (Tochter von Carl Woermann, 1813–1880)
 Rasmus Woermann (1984 oder 1985), deutscher Kaufmann und Mitinhaber von C. Woermann (Sohn von Detlev Woermann)

Woermann ist der Name folgender Unternehmen:
 C. Woermann, von Carl Woermann begründetes Familienunternehmen mit Reederei
 Woermann-Linie, Schifffahrtslinie in der Afrikafahrt
 Woermann & Brock, Handelskette in Namibia

Woermann ist der Name folgender Schiffe:
 Adolph Woermann (Schiff, 1888), ein Passagierschiff
 Adolph Woermann (Schiff, 1906), ein Passagierschiff
 Adolph Woermann (Schiff, 1922), ein Handelsschiff, 1939 selbstversenkt
 Aline Woermann, deutsches Kombischiff der Woermann-Linie, siehe Eduard Bohlen (Schiff)#Schicksal der Schwesterschiffe
 Anna Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Ascan Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Carl Woermann (Schiff, 1881), Handelsschiff
 Carl Woermann (Schiff, 1910), Handelsschiff
 Eduard Woermann (Schiff, 1904), Fracht- und Passagierschiff
 Eleonore Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Ella Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Emilie Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Erich Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Erna Woermann (Schiff, 1884), Handelsschiff
 Erna Woermann (Schiff, 1902), Handelsschiff
 Ernst Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Frieda Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Gertrud Woermann (Schiff, 1885), Handelsschiff
 Gertrud Woermann (Schiff, 1893), Handelsschiff
 Gertrud Woermann (Schiff, 1905), Handelsschiff
 Gertrud Woermann (Schiff, 1907), Handelsschiff
 Hans Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Hedwig Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Helene Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Henny Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Henriette Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Hilda Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Irma Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Jeanette Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Kurt Woermann (Schiff, 1883), Handelsschiff
 Kurt Woermann (Schiff, 1895), Handelsschiff
 Lili Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Linda Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Lucie Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Marie Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Martha Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Otto Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Paul Woermann (Schiff), Handelsschiff
 Professor Woermann (Schiff, 1882), Handelsschiff
 Professor Woermann (Schiff, 1903), Handelsschiff
 Professor Woermann (Schiff, 1912), Handelsschiff

Woermann steht für:
 Woermannhaus (Swakopmund), ein historisches Gebäude in Swakopmund
 Woermannhaus (Lüderitz), ein historisches Gebäude in Lüderitz
 Woermanns Hof, einen Adelshof der Weserrenaissance in Bielefeld

Siehe auch:
 Adolph Woermann (Begriffsklärung)
 Wöhrmann